Punica – genere di piante della famiglia delle Punicaceae 
 Punica – poema di Silio Italico

Pagine correlate 
 Punico